

Geografia

Austria 
 Rohrau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Osoby 
 Friedrich August von Harrach-Rohrau – austriacki polityk

Inne 
 Rohrau – zamek